El FK Banga és un club de futbol lituà de la ciutat de Gargždai; fundat el 1966.

Palmarès 
 A lyga: 0
 4 posició: 2020

 Copa lituana de futbol:
 Finalista: 3 (2011, 2014, 2019).

Temporades

Plantilla 2023 
La relació de jugadors de la plantilla del Banga la temporada 2023 és la següent:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 (--> FA Šiauliai)
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Entrenadors 
  Fabio Lopez (2008)
  Valdas Ivanauskas (2008–09)
  Vytautas Jančiauskas (2009–10)
  Arminas Narbekovas (Dec 16, 2009 – Jan 1, 2012)
  Vaidas Žutautas (Jan 6, 2012–2013)
  Vaidas Žutautas (2013–2014)
  Maksim Tiščenko (2014–2015)
  Vaidas Žutautas (2015–2016)
  Tomas Tamošauskas (2017–2021)
  David Afonso (2021–)

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial FK Banga
 FK Banga: alyga.lt
 FK Banga: Soccerway
 FK Banga: Sofascore
 Globalsportsarchive

Comtat de Klaipėda
Banga